Turniej judo na uniwersjadzie w 2001 rozegrano w Pekinie w dniach 23 sierpnia-26 sierpnia.

Tabela medalowa

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 Dane na Judoinside.com 

2001 w Azji
2001 w sporcie
Uniwersjada
Sport w Pekinie
Judo na letnich uniwersjadach